

Toponyme

Nassoumbou, département du Burkina Faso
 Nassoumbou, chef-lieu de ce département